Etenga peut désigner :
 Les Etenga, une population du Cameroun.
 Etenga, un canton du Cameroun dans l'arrondissement de Ngoumou (Méfou-et-Akono).